Луси Алексис Љу (, ; Њујорк, 2. децембар 1968) америчка је глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Америчке глумице
Активисти за права ЛГБТ+ особа
Амерички гласовни глумци
Биографије живих особа